Доктор-Белисарио-Домингес () — муниципалитет в Мексике, штат Чиуауа с административным центром в посёлке Сан-Лоренсо. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 2911 человек.

Общие сведения 
Название Dr. Belisario Domínguez дано в честь .

Площадь муниципалитета равна 1033 км², что составляет 0,42 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 1929 метров, расположена в поселении Лас-Тинахитас.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Чиуауа: на севере с Гран-Морелосом и Санта-Исабелем, на востоке и юге с Сатево, на западе с Сан-Франсиско-де-Борхой и Кусиуирьячи.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1820 году, в его состав входит 21 населённый пункт, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и рыболовство — 56,5 %;
 производство и строительство — 19,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 21,6 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,5 %;
 водоснабжение: 97,9 %;
 водоотведение: 94,8 %.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Лоренсо в муниципальном центре, построенная в середине XVII века.
 Церковь Святой Марии в поселении Санта-Мария-де-Куэвас, основанная в 1700 году.
 Церковь Богородицы в поселении Лос-Ремедиос.
 Церковь Святой Росалии и часовня XIX века в поселении Санта-Росалия-де-Куэвас.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Чиуауа
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чиуауа